Tim O'Brien – attore
 Tim O'Brien – musicista statunitense
 Tim O'Brien – produttore televisivo
 Tim O'Brien – scrittore statunitense
 Tim O'Brien – tecnico effetti speciali